Landkreis Miesbach, een district in de Duitse deelstaat Beieren
 Miesbach (stad), een stad in dit district